Ordinarius of Liber Ordinarius, een boek waarin de liturgische handelingen in een kerk beschreven worden
Ordinarius, een bisschop die aan het hoofd staat van een ordinariaat
hoogleraar